Села:
 Жуківці — Вінницька область, Жмеринський район
 Жуківці — Київська область, Обухівський район
 Жуківці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Жуківці — Тернопільська область, Лановецький район
Залізниця:
 Жуківці — зупинна платформа Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці